Porotenus är ett släkte av svampar. Porotenus ingår i familjen Uropyxidaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Porotenus